Der kleine Maulwurf ist eine tschechische Zeichentrickserie. Sie wurde 1957 vom Prager Zeichner Zdeněk Miler (1921–2011) erschaffen. In der tschechischen Originalfassung heißt der Maulwurf Krtek (tschech. „Maulwurf“) oder Krteček (tschech. „kleiner Maulwurf“). Im Fernsehen der DDR lief er, wie im tschechoslowakischen Fernsehen, in der Sendung Unser Sandmännchen. In der Bundesrepublik wurde die Serie erstmals ab Januar 1968 durch Das Erste ausgestrahlt, noch bevor die Serie in der DDR lief. Später folgten Wiederholungen durch KiKA, WDR, ORF 1 und SRF 1.

Entstehungsgeschichte 
Miler suchte für einen Film über die Verarbeitung von Flachs nach einer Zeichentrickfigur und stolperte, der Legende zufolge, über einen Maulwurfshügel. So entstand der Film Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam, mit dem Miler den Silbernen Löwen in Venedig gewann. Die besten Freunde des kleinen Maulwurfs sind der Hase, der Igel und die Maus. In den Filmen wird dem Leben in der Natur auch die Umwelt in der Stadt gegenübergestellt sowie dem naiv-kindlichen Leben der Tiere der Alltag der Menschen. Anfangs sprach der Maulwurf noch, später nicht mehr, damit er überall auf der Welt verstanden wird.

Seit 1963 war der Maulwurf regelmäßig im tschechoslowakischen und später tschechischen Fernsehen zu sehen. Er war der Star der tschechischen Kindersendung Večerníček. In insgesamt 80 Ländern der Erde wurde der kleine Maulwurf zum Erfolg. Bekannt wurde die Figur in der Bundesrepublik Deutschland durch Die Sendung mit der Maus. In einer Videoedition lief er teilweise unter dem Namen Pauli. Zuletzt entstand 2002 ein Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge des kleinen Maulwurfs, der eine Zusammenstellung aus den ersten zwölf Folgen ist.

Die Musik wurde von Miloš Vacek, ab 1974 von Vadim Petrov komponiert.

Der kleine Maulwurf flog an Bord des Space Shuttles Endeavour mit auf seine letzte Mission: Der amerikanische Astronaut Andrew Jay Feustel nahm eine Plüschversion des Maulwurfs mit, die er nach seiner Rückkehr Zdeněk Miler überreichte.

Seinen zweiten Flug in die Erdumlaufbahn absolvierte er am 21. März 2018 an Bord einer Sojus-Kapsel und verbrachte im Anschluss 195 Tage auf der Internationalen Raumstation.

Episoden

Ausgaben 

 Eduard Petiška (Text),  Zdeněk Miler (Illustrator), Eliška Glaserová (Übersetzerin): Wie der Maulwurf zu Hosen kam: ein Märchen nach dem tschechischen Zeichenfilm Jak krtek ke kalhotkám přišel, Artia, Prag 1958, .
 Hana Doskočilova (Text), Zdeněk Miler (Illustrator), Ingrid Kondrková (Übersetzerin): Der Maulwurf im siebten Himmel, Artia Verlag, Prag 1985, .
 Zdeněk Miler: Wie der Maulwurf zur Hose kam, Domowina, Bautzen 1988, ISBN 3-7420-0304-6.
 Zdeněk Miler: Der Maulwurf rettet das Häschen. Pestalozzi-Verlag, Erlangen 1990, ISBN 3-614-28001-2 (Pappbuch für Kleinkinder).
 Zdeněk Miler: Der Maulwurf und die Bären. Pestalozzi-Verlag, Erlangen 1990, ISBN 3-614-28003-9 (Pappbuch für Kleinkinder).
 Zdeněk Miler: Der Maulwurf hilft der Maus. Pestalozzi-Verlag, Erlangen 1990, ISBN 3-614-28002-0 (Pappbuch für Kleinkinder)
 Zdeněk Miler, Ivana Beil: Der Maulwurf und die Medizin. Pestalozzi-Verlag, Erlangen 1992, ISBN 3-614-52941-X.
 Zdeněk Miler, Hana Doskočilova: Der Maulwurf und der kleine Schneemann. Leipziger Kinderbuchverlag, Leipzig 2002, ISBN 3-89603-080-9.
 Zdeněk Miler: Der kleine Maulwurf: Fühl- und Hörbuch, Trötsch, Gosen-Neu Zittau 2016, ISBN 978-3-95774-216-2.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 
 Maulwurf bei The Big Cartoon Database
 Malvorlagen – Der kleine Maulwurf

Trickfigur
Zeichentrickserie
Fernsehserie (Tschechoslowakei)
Fiktives Tier
Fernsehserie der 1950er Jahre
Fernsehserie der 1960er Jahre
Fernsehserie der 1970er Jahre
Fernsehserie der 1980er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie (Tschechien)
Unser Sandmännchen
Maulwurf in der Kultur